Holenderskie Tourist Trophy 2014 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 28 czerwca 2014 na torze TT Circuit Assen w Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
Holenderskie Tourist Trophy
2014 w Holandii